Running With Scissors (также RWS) — американская группа разработчиков компьютерных игр. Известна своими проектами: Postal

История 
В 1990—1993 годах Винс Дези, Майк Ридель и другие сотрудники RWS работали в своей компании под названием «Riedel Software Productions inc.», компания занималась выпуском различных детских игр на приставках SNES и NES, например, The Hunt for Red October и Sesame Street: Countdown. Позже разработчики решили что производство детских игр не для них и решили кардинально пересмотреть свои планы, это привело их к созданию своей собственной игры.

Стив Уик придумал идею для создания игры «Postal», она должна была быть про сумасшедшего почтальона, который спасает мир от пришельцев. Стив Уик нарисовал наброски для начальной заставки. В ней сумасшедший почтальон разносит почту, выходит из своего почтового грузовика, открывает дверь, а за ней стоит старушка. Сумасшедший почтальон стреляет в её лицо, так как она является пришельцем. Некоторые сотрудники RSP Inc. сказали «Забудь о пришельцах, почему мы не можем пострелять в старушку?»

В 1996 году Винс Дези и Майк Ридель создали свою компанию RWS. В то же время они начали активно разрабатывать игру Postal. И в этом же году нашёлся издатель — Ripcord Games. По словам авторов, игру назвали так из-за событий в конце 80-х, когда некий американский почтальон расстрелял 20 сослуживцев, убив 14 из них. 14 ноября 1997 года игра поступила в продажу. Через некоторое время она завоевала популярность в некоторых штатах Америки и получила хорошие оценки от игровых журналов. Postal была продемонстрирована в известной телепередаче От винта!

Чуть позже игра была издана в России (но уже после нашумевшей Postal 2), дистрибуцией и издательством занялась Акелла. Игра так же была популярна в России.

Позже, RWS в начале 2000-х объявила о создании игры Postal 2. Игра стала трёхмерной с видом от первого лица, для неё был куплен движок Unreal Engine 2 и многое другое. 13 апреля 2003 года Postal 2 поступила в продажу. За уик-энд было раскуплено практически полтиража лицензионных копий. Из-за популярности на игру обращает внимание упомянутая Акелла и в том же месяце договаривается с разработчиками о выпуске в СНГ. Уже к 1 мая игру полностью переводят и выпускают.

В 2005 году вышла Postal 2: Apocalypse Weekend, продолжение Postal 2.

В 2007 году студией RWS совместно с Уве Боллом был снят фильм Постал.

23 ноября 2011 года вышла третья часть игры Postal. Компания, даже несмотря на фиаско Postal III, продолжает сотрудничать с Акеллой, но удалила Postal III из своего магазина. Однако, сама Акелла до сих пор продаёт эту игру, так как имеет на это полные права, выкупленные у RWS.

После выхода Postal 3 из команды уходит главный гейм-дизайнер и автор идеи Стив Уик, а за ним и другие сотрудники, оставив основателей одних. Позднее последние нанимают к себе модмейкеров из Resurrection Studios, создателей фанатского дополнения Eternal Damnation.

В 2012 году игры Postal и Postal 2 Complete были официально выложены в цифровые магазины Steam и GOG.

19 февраля 2014 года в реддите компании появился комментарий от Винса Дези про то, что они собираются сделать крупное обновление для Postal 2.

В 2014 году разработчики анонсировали ремейк игры на движке Unreal Engine 4 — Postal: Redux.

19 апреля 2015 года дополнение Postal 2: Paradise Lost появилось в Steam.

20 мая 2016 года вышел ремейк оригинального Postal — Postal Redux.

14 октября 2019 года анонсировали Postal 4: No Regerts (появилась в раннем доступе в Steam)

Игры студии

Отмененные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Производители компьютерных игр по алфавиту
Postal